Biss peut faire référence à :
 la rivière Biss en Angleterre ;
 BISS, un système de chiffrement pour la télédiffusion ;
 Daniel Biss (1977-), mathématicien américain ;
 Jonathan Biss (1980-), pianiste américain.

Homonymie de nom de famille